Села:
 Славна — Вінницька область, Липовецький район
 Славна — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район